Trøjborg har flere betydninger:
 Trøjborg − en bydel i Sankt Johannes Sogn i Aarhus
 Trøjborg Centret − et butikscenter i Aarhus Nord
 Trøjborg Slotsruin − en slotsruin i Sønderjylland
 Trøjborggade − en gade på Vesterbro i København
 Trøjborg (dokumentarfilm) − en dansk dokumentarfilm fra 1978
 Jan Trøjborg (1955−2012) − en dansk politiker